Die 2. Handball-Bundesliga 2022/23 ist die 42. Spielzeit der 2. Bundesliga, der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer.

Mannschaften 
20 Mannschaften starten in dieser Zweitligasaison. Aus der Bundesliga 2021/22 stiegen die Mannschaften HBW Balingen-Weilstetten  und TuS N-Lübbecke in die 2. Bundesliga ab. Aus der 3. Liga 2021/22 waren der 1. VfL Potsdam und die HSG Konstanz aufgestiegen. Startberechtigt waren aus der vergangenen Saison die Teams HSG Nordhorn-Lingen, TV 05/07 Hüttenberg, ThSV Eisenach, SG BBM Bietigheim, HC Elbflorenz, TUSEM Essen, VfL Eintracht Hagen, VfL Lübeck-Schwartau, Wölfe Würzburg, Dessau-Rosslauer HV, HSC 2000 Coburg, HC Empor Rostock, Die Eulen Ludwigshafen, TSV Bayer Dormagen und TV Großwallstadt. Nach einer Anfrage des ukrainischen Vereins HK Motor Saporischschja, der wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 nicht in der ukrainischen Superliga spielen kann, wurde diesem Verein ein Spielrecht in der 2. Liga eingeräumt.

Modus 
In dieser Saison spielen 20 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. Die zwei Erstplatzierten steigen zur Saison 2023/24 in die Bundesliga auf. Die Mannschaften am Tabellenende steigen in die 3. Liga ab.

Ursprünglich war vorgesehen, dass nur 19 Mannschaften im Wettbewerb antreten. Die Spielzeit 2021/22 hatte noch 20 Teams beinhaltet, drei Teams stiegen ab und zwei Teams auf. In der Saison 2023/24 sollte die Ligastärke dann auf 18 Teams reduziert werden. Die Ergebnisse gegen HK Motor Saporischschja werden nicht in die Entscheidungen über Ab- und Aufstieg einbezogen.

Am 20. Juli 2022 wurde der Spielplan der Saison veröffentlicht. Eröffnet wurde die Spielzeit am 31. August des Jahres vor dem Pixum Super Cup im Düsseldorfer PSD Bank Dome.

Weblinks 
 liquimoly-hbl.de: Offizielle Website der 2. HBL

Einzelnachweise 

Handballsaison 2022/23
2022